Леонид Павлов:

 
 Павлов, Леонид Сергеевич (1871—1917) — городской голова Переславля, депутат Государственной думы III созыва от Владимирской губернии.
 Павлов, Леонид Фёдорович (1926—1995) — советский военнослужащий, заслуженный штурман-испытатель СССР (1976). Примечания